Trust Me (fidati di me in italiano) può riferirsi a:

Cinema 
Trust Me – film del 2013 diretto da Clark Gregg

Musica 
Trust Me! – album musicale del gruppo italiano dei Raw Power, pubblicato nel 2000
Trust Me – album musicale del cantante inglese Craig David, pubblicato nel 2007
 Trust Me – singolo di Bhad Bhabie del 2018

Televisione 
Trust Me – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2009
Trust Me – serie televisiva britannica trasmessa nel 2017